FIR — аббревиатура:
 Far Infrared — часть спектра электромагнитного излучения, дальний (от видимого) инфракрасный диапазон.
 Fast Infrared — одна из устаревших спецификаций стандарта оптической связи IrDA.
 Financial Income Ratio (Коэффициент финансового притока) — термин из области финансового анализа. 
 Finite Impulse Response (Нерекурсивный фильтр) — один из видов линейных цифровых фильтров.
 Flight Information Region (Район полётной информации) — термин из области безопасности воздушного движения.